In der folgenden Liste der Sternbilder in verschiedenen Sprachen  werden die Bezeichnungen der 88 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) verbindlich festgelegten astronomischen Sternbilder in unterschiedlichen Sprachen in Tabellenform zusammengestellt und direkt auf den jeweiligen nicht-deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag verlinkt. Es werden beispielhaft Sprachen aus unterschiedlichen Sprachfamilien gegenübergestellt. Die Sprachen sind alphabetisch sortiert (außer Deutsch und Latein).

Sternbilder 
Hinweise zur Tabelle:
Die Spalten lassen sich durch Anklicken der kleinen Pfeile in der Überschriftenleiste alphabetisch sortieren. Die 13 Sternbilder des Zodiaks sind gelblich, die Sternbilder nördlich der Zodiaks grün, und die Sternbilder südlich des Zodiak bläulich hinterlegt.
Die Links in Form sogenannter Interwiki-Links führen zu den jeweiligen Originaleinträgen in der entsprechenden nicht-deutschsprachigen Wikipedia.

Siehe auch 
 Tierkreiszeichen

Anmerkungen:

 
Sternbild